Asteropaios bezeichnet:

 in der griechischen Mythologie einen Trojakämpfer, siehe Asteropaios (Sohn des Pelegon)
 einen Asteroiden, siehe (4805) Asteropaios